Az Angyalok és démonok lehetséges jelentései:

Regény
 Angyalok és démonok – Dan Brown misztikus regénye (2000), cselekmény a filmnél.

Film
 Angyalok és démonok – Ron Howard misztikus thriller filmje, Dan Brown művéből (2009)